Шра́йбер (от  «писарь» или переписчик) — европейская фамилия германского происхождения.

Фамилии 
 Шрайбер, Алистер (род. 1993) — шотландский кёрлингист.
 Шрайбер, Аннетт — французская актриса немецкого происхождения, фотограф, фотомодель.
 Шрайбер, Биргит — восточногерманская лыжница.
  (1923—2008) — французский писатель.
 Шрайбер, Вальтер (1884—1958) — немецкий политик, правящий бургомистр Берлина в 1953—1954 годах.
 Шрайбер, Виталий Маркович (род. 1944) — российский физик, доктор физико-математических наук.
 Генрих Грамма́теус (Шрайбер) (ок. 1492—1525 или 1526) — немецкий математик и теоретик музыки.
 Шрайбер, Дмитрий Моисеевич (Арделяну; 1900—1937) — сотрудник ГРУ, лексикограф.
 Шрайбер, Исаак (Исидор) Михайлович (1915—1994) — советский переводчик художественной прозы.
 Шрайбер, Лев (род. 1967) — американский театральный и киноактёр.
 Шрайбер, Мирко (1908—1944) — югославский шахматист.
 Шрайбер, Михаил Израилевич (1910—1982) — советский военный хирург и организатор здравоохранения, доктор медицинских наук, генерал-майор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Шрайбер, Пабло (род. 1978) — канадский и американский актёр.
 Шрайбер, Стюарт (род. 1956) — американский учёный-химик.
 Шрайбер, Ульрих (род. 1951) — директор Берлинского Международного Литературного Фестиваля.
 Шрайбер, Франц (1904—1976) — штандартенфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Шрайбер, Эдуард (1876—1962) — основатель словацкого кинематографа.
 Шрайбер, Элеонора Лазаревна (1918—2004) — советский и российский литературовед.

См. также 
 Дело Шрайбер — судебный иск отца и дочери Шрайберов по поводу преподавания теории Дарвина в школах.
 Теория шрайбера — подход к кинокритике и теории кино.
 Шрейбер
 Шрайберг
 Шрайберс